

Zoologie 
 Petit de l'ours
 Les porcs-épics américains, comme l'ourson coquau
 Les Tardigrada sont communément appelés « oursons d'eau »
 Un coquillage, Canarium urceus

Attributs et ornements 
 Bonnet à poil des grenadiers
 L'ourson est un niveau attribué par l'ESF à de jeunes skieurs, et désigne également la médaille assortie

Nourriture
 Gummibärchen
 Petit Ourson

Voir aussi 
 Teddy bear
 Oursin
 Petite Ourse, la constellation